Pfizer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gustav Pfizer (1807−1890), tysk författare och översättare
 Karl Pfizer (1824−1906), tysk kemist
 Paul Pfizer (1801−1867), württembergsk politiker, journalist, jurist och filosof

Övrigt 
Pfizer, ett läkemedelsföretag från USA

Se även 

 Pfitzer

Tyska efternamn